Campeche steht für folgende geographischen Objekte:
 Campeche (Bundesstaat), Bundesstaat in Mexiko
 Campeche (Stadt), Stadt in Campeche, Mexiko
 Municipio Campeche, Municipio in Campeche, Mexiko
 Campeche (Florianópolis), Distrikt von Florianópolis, Brasilien

Campeche ist der Familienname folgender Personen:
 José Campeche (1751–1809), puerto-ricanischer Maler

Siehe auch:
 Blutholzbaum (auch Campechebaum)